Lagunillas steht für:

 Lagunillas (Cordillera), Stadt in der Provinz Cordillera, Bolivien
 Lagunillas (Chuquisaca), Ort im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Lagunillas (Huari), Ort im Municipio Santiago de Huari, Bolivien
 Lagunillas (Trigal), Ort im Municipio Trigal, Bolivien
 Lagunillas (Michoacán), Ort in Mexiko
 Lagunillas (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Lagunillas (Málaga), Stadtteil von Málaga, Spanien
 Lagunillas (Zulia), Stadt im Bundesstaat Zulia, Venezuela
 Lagunillas (Mérida), Stadt im Bundesstaat Mérida, Venezuela 

Siehe auch:
 Municipio Lagunillas